Aroma espresso bar (произносится Аро́ма эспре́ссо бар) — международная сеть кофейных заведений. Управляющая компания — Aroma espresso bar, которая находится в Израиле.

История 
Международная сеть кофеен Aroma espresso bar основана в 1994 году в Израиле.

Первое отделение Aroma espresso bar открылось в Иерусалиме и на тот момент стало также первым эспрессо-баром в городе. За 15 лет существования Aroma стала не только абсолютным лидером на израильском рынке, но и вытеснила оттуда американский Starbucks.

Собственники и руководство 
 Ашер Леви — генеральный директор сети Арома.
 Яков Лившиц — соучредитель «Арома Украина», генеральный менеджер аroma espresso bar на Украине.

Деятельность 

Сегодня в группу Aroma входит более ста отделений Aroma espresso bar в Израиле, США, Канаде, Украине, а также сеть Marrone Rosso с отделениями в Румынии и Казахстане, которое открылось в конце июня 2009 года. Первое отделение Aroma на территории Украины открылось в конце января 2009 года в Киеве. Киевский Aroma в Печерском районе является самым большим заведением сети во всем мире. Ежегодно заведения сети обслуживают более 25 миллионов посетителей.

Интересные факты 
 На вопрос о предпочтениях в еде известная теннисистка Мария Шарапова призналась американскому журналу Time, что обожает фирменные сэндвичи с жареным сыром, которые подают в нью-йоркском отделении Aroma.
 Самое забавное в Aroma espresso bar — процесс обслуживания. Посетитель делает заказ на кассе и занимает свой столик. Когда еда готова, об этом объявляет диспетчер в микрофон: «Петя, заберите свой заказ, пожалуйста».

См. также 
 Gloria Jean’s Coffees
 Wayne’s Coffee

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт aroma espresso bar Украина
 Официальный сайт aroma espresso bar
 Официальный сайт Marrone Rosso Казахстан

Компании Израиля
Сети быстрого питания
Сети кофеен